Commissaire de police sont des grades supérieurs portés dans divers pays par des policiers, par exemple :

 Commissaire de police (France)
 Commissaire de police (Belgique)

Police